

Biochimica 
Respirazione – Processo biochimico del metabolismo energetico degli organismi aerobici e anaerobici
Respirazione anaerobica
Respirazione cellulare

Fisiologia 
Respirazione – processo di scambio dei gas nell'apparato respiratorio